Пит Сампрас је други пут освојио турнир. У финалу је победио Андреа Агасија резултатом 5-7, 6-3, 6-3.

Носиоци 

<ol>
  '''Пит Сампрас (победник)
  Стефан Едберг ''(четвртфинале)
  Серђи Бругера ''(треће коло)
  Џим Куријер ''(полуфинале)
  Горан Иванишевић ''(четвртфинале)
  Мајкл Ченг ''(четврто коло)
  Тод Мартин ''(друго коло)
  Седрик Пиолин ''(четврто коло)
  Петр Корда ''(четвртфинале)
  Борис Бекер ''(треће коло)
  Марк Росе ''(треће коло)
  Арно Беч ''(друго коло)
  Иван Лендл ''(друго коло)
  Вејн Фереира ''(треће коло)
  Александар Волков ''(друго коло)
  Маливај Вошингтон ''(друго коло)
|valign=top|
<ol>
<li>  Паул Хархојс ''(четврто коло)
<li>  Карлос Коста (друго коло)
<li>  Андреј Чесноков (треће коло)
<li>  Арон Крикстин (четврто коло)
<li>  Марк-Кевин Гелнер (друго коло)
<li>  Хаиме Изага (четврто коло)
<li>  Бред Гилберт (треће коло)
<li>  Андре Агаси (финалиста)
<li>  Хавијер Санчез (треће коло)
<li>  Џонатан Старк (треће коло)
<li>  Ричи Ренеберг (треће коло)
<li>  Алберто Берасатеги (треће коло)
<li>  Патрик Макенро (друго коло)
<li>  Андреј Черкасов (треће коло)
<li>  Џејсон Столтенберг (треће коло)
<li>  Карстен Браш ''(друго коло)
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Тенис 1994.